Goodbye, Mr. Chips (boek), een boek uit 1934 van James Hilton
 Goodbye, Mr. Chips (1939), een Britse film uit 1939
 Goodbye, Mr. Chips (1969), een Amerikaanse muzikale film uit 1969
 Goodbye, Mr. Chips (2002), een Britse televisiefilm uit 2002